Die Abkürzung AQS steht für:
 Analytische Qualitätssicherung
 Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen (Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen Rheinland-Pfalz)
 Aviation Quality Services, in der Luftfahrt
 Saquani (IATA-Code des Flughafens auf Fidschi)
 Alarm-Quittierungs-System (für Notrufe)
 Air-Quality-Sensor als Luftgütesensor zur Bestimmung der Luftqualität (z. B. im KFZ)

siehe auch:
 AN/AQS-13 (Tauchsonar)
 alternierende Quersumme aqs(n)

AQS